

События 

 Афины взяты турками. Завоевание турками Афинского герцогства.
 Матьяш Хуньяди, младший сын Яноша Хуньяди, становится королём Венгрии (1458—1490). Расцвет королевского двора Будапешта. Война с Чехией. Подчинение Крайны, Восточной Штирии, Восточной Австрии, Моравии и Силезии.
 1458—1479 — Король Арагона Хуан II.
 1458—1464 — Папа римский Пий II (1405—1464) (Энеа Сильвио Пикколомини).
 1458—1494 — Король Неаполя Фердинанд I.
 1458—1471 — Король Чехии чашник Юрий Подебрад (1420—1471). Борьба против Подебрада «конфедерации» панов, привлёкших на свою сторону Матьяша Корвина.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1458 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1458 году
 11 марта — Евфимий II, архиепископ Новгородский (1429—1458), канонизирован на втором Макарьевском соборе в 1549 году в лике святителей
 6 августа — Каликст III, Папа Римский (1455—1458).

См. также